Диево — название населённых пунктов:

Россия 
 Диево — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Диево — село в Рамешковском районе Тверской области.

См. также 
 Диево-Городище